Фили́пп Пуассо́н (; 8 февраля 1682,  — 4 августа 1743) — французский - и , артист труппы «Комеди Франсез» (1700–1722; сосьетер c 1704). Старший брат писательницы мадам Гомец.

Родился в актёрской семье, был сыном Поля Пуассона и внуком Ремона Пуассона. Дебютировал на сцене «Комеди Франсез» в 1700 году, некоторое время играл довольно успешно второстепенные роли и затем обратился к комедии, в которой достиг своих главных успехов. Пуассон покинул труппу вместе с отцом в декабре 1711 года, но вернулся обратно в 1715 году; окончательно ушёл со сцены в апреле 1722 года.

Написал 8 отличавшихся живостью пьес, из которых некоторые долго не сходили с репертуара. Критика его времени отмечала нетривиальность сюжетов его произведений и жизнерадостность и естественность диалогов, но вместе с тем и «отсутствие элегантности» в них.

Его произведения — театральные пьесы:
 «le Procureur arbitre» (1728),
 «l’Impromptu de campagne» (1733),
 «la Boite de Pandore» (1729),
 «Alcibiade» (1731),
 «le Réveil d’Épiménide» (1736),
 «le Mariage par lettres de change» (1735),
 «les Ruses d’amour» (1736),
 «l’Actrice nouvelle» — комедия так и не была поставлена на сцене из-за противодействия известной актрисы Адриенны Лекуврёр, которая усмотрела в ней сатиру на себя.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сосьетеры «Комеди Франсез»
Актёры Франции XVIII века